Weedon ist der Name folgender Orte:

im Vereinigten Königreich
 Weedon (Buckinghamshire), Dorf in Buckinghamshire
 Weedon (Staffordshire), Ort in Staffordshire
 Weedon Bec, Dorf in Northamptonshire

in Kanada
 Weedon (Québec), Ort in Le Haut-Saint-François, Québec

in den Vereinigten Staaten
 Weedon Field, Flughafen nahe Eufaula, Alabama
 Weedon Island Preserve, archäologisches Schutzgebiet nahe St. Petersburg, Florida, verzeichnet im National Register of Historic Places
 Weedons Fork (Virginia), Gemeinde in King George County, Virginia

Weedon ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Weedon (* 1989), guatemaltekische Tennisspielerin
 Basil Weedon (1923–2003), britischer Chemiker
 Bert Weedon (1920–2012), britischer Gitarrist und Gitarrenlehrer
 Harry Weedon (1887–1970), britischer Architekt
 Robert Alexander, Baron Alexander of Weedon (1936–2005), britischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Weeden
 Whedon